FIM — міжнародна абревіатура, може мати такі значення:

 Fédération Internationale de Motocyclisme — Міжнародна мотоциклетна федерація.
 Finnish markka — Фінляндська марка.
 Forefront Identity Manager — софтвер Microsoft для розпізнавання IT-менеджменту.